Spirogyra может означать:
 Spirogyra — род харофитовых водорослей из класса конъюгат (Zygnematophyceae)
 Spirogyra — британская фолк-рок-группа